Il campionato europeo di scherma 2017 è stata la 30ª edizione della rassegna continentale. Si è disputato a Tbilisi, in Georgia, dal 12 al 17 giugno 2017 alla Tbilisi Gymnastic Arena. La manifestazione ha previsto la disputa di gare individuali nelle armi di fioretto, spada e sciabola, sia maschili che femminili e delle gare a squadre, delle stesse tre armi, sia al maschile che al femminile. Come sempre nelle gare individuali, i perdenti delle semifinali hanno ottenuto entrambi la medaglia di bronzo senza disputare la finale per il terzo posto prevista invece nelle gare a squadre.

Programma

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Collegamenti esterni

 2017
Scherma nel 2017
Competizioni sportive a Tbilisi